Trojan T103 — автомобиль Формулы-1, разработанный конструктором Роном Торанаком для команды Trojan-Tauranac Racing. Участвовал в чемпионате мира 1974 года.

История

Результаты гонок

Ссылки 

Шасси Формулы-1